

Localidades 

Gruver (Iowa)
Gruver (Texas)

Desambiguações de topônimos